

Musica 
 P-90 – pick-up single coil della Gibson Guitar Corporation

Armi 
 FN P90 – pistola mitragliatrice della Fabrique Nationale de Herstal
 HMAS Attack (P 90) – nave delle motovedette usate dalla Royal Australian Navy
 Ruger P90 – pistola semi-automatica progettata e prodotta da Sturm, Ruger & Co.

Altro 
 Nikon Coolpix P90 – fotocamera digitale